

Pessoas
Eugene Sledge, militar estadunidense
Percy Sledge, cantor estadunidense

Localidades
Sledge (Mississippi)
Ilha Sledge

Outros
Sledge Hammer!, série estadunidense
Sister Sledge, grupo musical estadunidense

Desambiguação